Indianópolis – comune del Minas Gerais (Brasile)
Indianópolis – comune del Paraná (Brasile)